

Persone
 Antonio Marcellini (1937-2010) – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Carlo Marcellini (1643-1713) – scultore, architetto e scrittore italiano
 Luciana Marcellini (1948) – ex nuotatrice italiana
 Paolo Marcellini (1947) – matematico italiano
 Romolo Marcellini (1910-1999) – regista italiano
 Siro Marcellini (1921) – regista e sceneggiatore italiano

Altro
 Castrum Marcellini – edificio in rovina nei pressi di Marcellina, in provincia di Roma
 I Marcellini, noti anche come I 5 Marcellini – gruppo vocale e strumentale italiano
 The Marcellini Millions – film muto del 1917 diretto da Donald Crisp

Pagine correlate
Marcellino